Mayday steht für: 

 einen internationalen Notruf im Sprechfunk, siehe Mayday (Notruf)
 eine Veranstaltung zur elektronischen Tanzmusik, siehe Mayday (Veranstaltung)
 ein Bild des deutschen Fotografen Andreas Gursky, siehe Mayday V 
 ein Pseudonym des Techno-Musikers Derrick May
 eine kanadische Fernsehserie, die Flugunfälle behandelt, siehe Mayday – Alarm im Cockpit
 einen US-amerikanischen Katastrophenfilm, siehe Mayday – Katastrophenflug 52
 einen im Bereich des BDSM häufig verwendeten verbalen Abbruchcode, siehe Safeword
 eine Demonstration, siehe EuroMayDay
 Elly Mayday (1988–2019), kanadisches Model und Aktivistin

May Day steht für: 

 einen Feiertag am ersten Mai im englischen Sprachraum, siehe Erster Mai
 den Namen der Bond-Gegenspielerin, dargestellt von Grace Jones, im britischen Spielfilm James Bond 007 – Im Angesicht des Todes

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mayday (Colorado)
 Mayday (Georgia)
 Mayday (Mississippi)
 Mayday (Tennessee)